Spucken steht für:

 Speichel von sich geben, speien
 Spucken, Dorf im Kreis Heydekrug/Niederung, Ostpreußen, seit 1946: Jasnopoljanka, Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch